Советский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и /или административно-территориальных единиц в России:
 Советский сельсовет — в Советском районе Алтайского края.
 Советский сельсовет — в Куртамышском районе Курганской области.
 Советский сельсовет — в Советском районе Курской области.
 Советский сельсовет — в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Советский сельсовет — в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Советский сельсовет — в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Советский сельсовет — в Первомайском районе Оренбургской области.
 Советский сельсовет — в Кировском районе Ставропольского края.
 Советский сельсовет — в Сосновском районе Тамбовской области.